Acoran steht für:
 das höchste Wesen in der kanarischen Mythologie, siehe Arcoran (Gottheit)
 Acorane, eine Gruppe polycyclischer Sesquiterpene